

Toponymie 
 Desio, une ville italienne de Lombardie.

Patronymie 

 Ardito Desio (1897 - 2001), un explorateur italien.